Owen Davidson e John Newcombe hanno battuto in finale Rod Laver e Ken Rosewall 7-5, 2-6, 7-5.

Teste di serie

 Rod Laver /  Ken Rosewall (finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Owen Davidson /  John Newcombe (Campioni)
 Bob Carmichael /  Frew McMillan (quarti di finale)

 Stan Smith /  Erik Van Dillen (terzo turno)
 Assente
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1973